Niemcy:
 Linderbach – dzielnica Erfurtu
 Linderbach – rzeka, dopływ Gramme
 Linderbach – rzeka, dopływ Lohr

Zobacz też:
 Lindenbach